Юндэ́н () — уезд городского округа Ланьчжоу провинции Ганьсу (КНР).

История 
При империи Ранняя Лян в 316 году в этих местах был создан уезд Юндэн, вошедший в состав округа Гуанъу (广武郡). При империи Поздняя Лян уезд Юндэн был переименован в уезд Гуанъу (广武县), а при империи Западная Вэй — расформирован.

После монгольского завоевания в этих местах в 1264 году был образован уезд Чжуанлан (庄浪县).

После свержения монголов и установления власти китайской империи Мин в этих местах в 1372 году был размещён Чжуанланский караул (庄浪卫). При империи Цин он был преобразован в уезд Пинфань (平番县).

В 1928 году уезд Пинфань был переименован в Юндэн.

В 1949 году был создан Специальный район Увэй (武威专区), и уезд вошёл в его состав. В 1955 году Специальный район Цзюцюань (酒泉专区) и Специальный район Увэй были объединены в Специальный район Чжанъе (张掖专区). В 1956 году уезд Юндэн был передан в состав Специального района Динси (定西专区). В декабре 1958 года уезд Юндэн был расформирован, а его территория была передана под юрисдикцию Ланьчжоу, став районом Юндэн (永登区). В 1960 году из района Юндэн был выделен район Хунгу. В 1961 году район Юндэн был вновь преобразован в уезд Юндэн. В 1963 году уезд Юндэн был снова передан в состав специального района Увэй, но в 1970 году был опять возвращён под юрисдикцию Ланьчжоу.

Административное деление 
Уезд делится на 14 посёлков и 4 волостей.

Ссылки 
 

Уезды Ланьчжоу